Khamtis, grup humà d'origen shan que habita l'Assam (Birmània).
 Muntanyes Khamti, territori muntanyós habitat pels khamtis a l'est del Brahmaputra.
 Hkamti Long o Khamti Long, antic nom de l'àrea al voltant de la ciutat de Putao a Birmània.
 Singaling Hkamti, principat shan dins de territori birmà (divisió de Sangaing), situat a les muntanyes fronteres amb Nagaland.